Glyptogona är ett släkte av spindlar. Glyptogona ingår i familjen hjulspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hjulspindlar
Glyptogona